New Haven Nighthawks byl profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlil v New Havenu ve státě Connecticut. V letech 1972–1992 působil v profesionální soutěži American Hockey League. Nighthawks ve své poslední sezóně v AHL skončily v osmifinále play-off. Své domácí zápasy odehrával v hale New Haven Coliseum s kapacitou 11 171 diváků. Klubové barvy byly černá, stříbrná a bílá.

Zanikl v roce 1992 přejmenováním na New Haven Senators. Klub byl během své existence farmami celků NHL. Jmenovitě se jedná o New York Rangers, Colorado Rockies a Los Angeles Kings.

Úspěchy 
 Vítěz základní části – 1× (1979/80)
 Vítěz divize – 2× (1978/79, 1979/80)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1972–1973: American Hockey League (Východní divize)
 1973–1975: American Hockey League (Severní divize)
 1975–1976: American Hockey League (Jižní divize)
 1976–1977: American Hockey League
 1977–1987: American Hockey League (Jižní divize)
 1987–1992: American Hockey League (Severní divize)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, VP - výhry v prodloužení, R - remízy, P - porážky, PP - porážky v prodloužení, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Literatura 
 Scott, Jon C. (2006). Hockey Night in Dixie: Minor Pro Hockey in the American South. Heritage House Publishing Company Ltd. .
 Frayne, Trent (1999). "The Early Years". 100 years of hockey. Toronto, Ontario: Key Porter Books. .
 Weir, Glen (1991). Ultimate Hockey. Toronto, Ontario: Stoddart Publishing. .
 Diamond, Dan, ed. (2000). Total Hockey. Total Sports. .

Reference 

Zaniklé americké kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1972
Kluby ledního hokeje zaniklé v roce 1992
Zaniklé kluby AHL
Connecticut
Sport v New Havenu